Ramses är ett faraoniskt kunganamn, som kan syfta på 

 Ramses I
 Ramses II (Ramses den store)
 Ramses III
 Ramses IV
 Ramses V
 Ramses VI
 Ramses VII
 Ramses VIII
 Ramses IX
 Ramses X
 Ramses XI